Терра́са ( «площадка»), Тера́са — земляная насыпь с площадкою; раскат, насыпное возвышенье; широкое, просторное крыльцо, особенно каменное, горизонтальная или слегка наклонённая площадка, ограниченная уступом:
 Терраса, в архитектуре — открытый настил на подготовленном основании (как правило, опорах).
 Терраса в парках и садах — горизонтальная площадка естественного или искусственного происхождения, образующая уступ на склоне местности.
 На земной поверхности террасы бывают речными, озёрными и морскими. Их образование связано с геологической деятельностью поверхностных вод и структурными особенностями, обусловленными геологическим строением:
 Абразионная терраса
 Речная терраса.
 Терраса озёрная.
 Терраса морская.
 Терраса выносная.
 Террасное земледелие — земледелие, основанное на заливке разноуровневых площадок земли.

См. также 
 Террасса — город в Каталонии.

Примечания